in samenstellingen:
Saint-Mars-de-Coutais,  Loire-Atlantique
Saint-Mars-d'Égrenne, Orne 
Saint-Mars-de-Locquenay,  Sarthe
Saint-Mars-d'Outillé,  Sarthe
Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
Saint-Mars-du-Désert (Mayenne)
Saint-Mars-la-Brière,  Sarthe
Saint-Mars-la-Jaille, Loire-Atlantique
Saint-Mars-la-Réorthe,  Vendée 
Saint-Mars-sous-Ballon,  Sarthe
Saint-Mars-sur-Colmont,  Mayenne 
Saint-Mars-sur-la-Futaie,  Mayenne 
Saint-Mars-Vieux-Maisons,  Seine-et-Marne

gemeenten met de naam Saint-Mard
gemeenten met de naam Saint-Mards